Ко Сінчунь (,  26 листопада 1993, Ілань, Тайвань) — тайванська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка Олімпіських ігор 2020 року, бронзова призерка Олімпіських ігор 2016 року, чотириразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Азії.

Результати

Примітки

Посилання 
 Профіль  на сайті IWF

Тайванські важкоатлетки
Тайванські олімпійські чемпіони
Тайванські бронзові олімпійські медалісти
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Чемпіони світу з важкої атлетики
Тайванські чемпіони світу
Чемпіони Азії з важкої атлетики